Urlichs ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Ludwig Urlichs (1864–1935), deutscher klassischer Archäologe, Philologe und Gymnasiallehrer
 Karl Ludwig von Urlichs (1813–1889), deutscher klassischer Archäologe und Philologe, Politiker und Hochschullehrer
 Max Urlichs (* 1936), deutscher Paläontologe